Cusanesi – abitanti di Cusano Milanino
Cusanesi – abitanti di Cusano Mutri